Лапла́ндская война́ (, , ) — военные действия между Финляндией и Германией в сентябре 1944 — апреле 1945 года. Название дано по северной финской провинции Лапландия.

Предпосылки к конфликту 
Ещё летом 1943 года немецкое верховное командование начало строить планы на случай возможного сепаратного мирного договора между Финляндией и СССР. Планировалось сосредоточить группировку войск на севере Финляндии для обороны никелевых шахт в районе Петсамо — посёлок Колосйоки (ныне посёлок Никель в Мурманской области). Потеря шахт лишала Германию важного стратегического сырья. В течение зимы 1943—1944 годов немцы улучшили дороги между северными районами Норвегии и Финляндии с обширным использованием труда военнопленных (многие из них были захвачены в Италии и всё ещё были одеты в летнюю форму, что привело к большим жертвам), и разместили здесь свои склады. Таким образом, когда в сентябре 1944 года Финляндия подписала с Советским Союзом перемирие в Москве, немцы были к этому хорошо подготовлены.

Боевые действия 

Во внутренней Финляндии немецких войск практически не было. Вермахт был представлен в основном в районе Заполярья и авиационными частями. Сразу после выхода Финляндии из войны некоторые чины Вермахта и финские армейские офицеры пробовали организовать мирную эвакуацию войск. Однако условия Московского перемирия требовали разоружения немецких войск и передачи немецких пленных СССР, а покидать район добычи никеля немцы в принципе не хотели. Это неизбежно вело к военным действиям. Финны оказались, таким образом, в ситуации, в которой уже побывали Италия и Румыния, которые после перехода на сторону антигитлеровской коалиции были вынуждены своими силами добиваться освобождения своей территории от немецких войск. Задача финнов была осложнена требованием перемирия демобилизовать значительную часть финской армии.

Немецкий флот в ходе операции «Tanne Ost» ( — «Восточная ель») безуспешно попытался захватить остров Гогланд () 15 сентября 1944 года в Финском заливе, хотя после выхода Красной армии к южному побережью Балтики это теряло даже тактический смысл. Уже 19 сентября Гитлер отдал приказ отступить из Эстонии.

Боевыми действиями против немецких войск руководил финский генерал Ялмар Сииласвуо. В октябре—ноябре 1944 года он изгнал немецкие войска с большей части территории северной Финляндии. Немецкие силы под командованием генерала Лотара Рендулича опустошили обширные области северной Финляндии, используя тактику выжженной земли. Более трети жилого фонда было разрушено, а город Рованиеми был разрушен до основания.

Последние немецкие части покинули территорию Финляндии только 27 апреля 1945 года.

Результаты 
Помимо потерь собственности, оценённых приблизительно в 300 миллионов долларов США (по курсу 1945 года), приблизительно 100 000 жителей стали беженцами, что добавилось к проблемам послевоенной реконструкции.

В 1948 году американский военный трибунал приговорил Рендулича к 20 годам тюрьмы (тем не менее в 1951 году ему сократили срок заключения до 10 лет, а в конце того же года освободили).

К этому периоду относится появление в финском календаре таких памятных дат, как День памяти погибших и Национальный день ветеранов.

См. также 
 Советско-финская война (1939—1940)
 Советско-финская война (1941—1944)
 Выборгско-Петрозаводская операция (1944)
 Петсамо-Киркенесская операция (1944)

Примечания

Литература 
 
 Микола К., Рейни К. Военные действия финнов против немцев на севере Финляндии в 1944 году // Военно-исторический журнал. — 1966. — № 1. — С. 26—34.
 Мусаев В. И. Финляндско-германская (Лапландская) война 1944—1945 гг. // Военно-исторический журнал. — 2020. — № 9. — С.20—26.

Ссылки 
 Документальный фильм о Лапландской войне (в 4-х частях):
 
 
 
 

Операции и сражения Второй мировой войны
Войны Финляндии
Войны Германии
Сражения в Финляндии
Лапландия (область)
История Арктики
Финляндия во Второй мировой войне